Aldea o vilatge, nucli de població menor, habitualment sense jurisdicció pròpia
 Aldea global, castellanisme i anglicisme alhora, vegeu veïnatge universal
 Toponímia:
 L'Aldea, municipi del Baix Ebre (Catalunya)
 Estació de l'Aldea - Amposta - Tortosa, estació de trens propietat d'adif al nord d'aquest municipi
 Aldea Real municipi de la província de Segòvia, a la comunitat autònoma de Castella i Lleó (Espanya) 
 Aldea del Cano, municipi de la província de Càceres, a la comunitat autònoma d'Extremadura (Espanya)
 Aldea del Fresno, municipi de la Comunitat autònoma de Madrid (Espanya)
 Aldea del Obispo, municipi de la província de Salamanca, a la Comunitat Autònoma de Castella i Lleó (Espanya)
 Aldea del Rey, municipi de la província de Ciudad Real a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa (Espanya) 
 La Aldea de San Nicolás, municipi de l'illa de Gran Canària, a les illes Canàries (Espanya)
 Aldea en Cabo, municipi de la província de Toledo a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa (Espanya)
 La Aldea del Obispo, municipi de la província de Càceres, a la comunitat autònoma d'Extremadura (Espanya)
 Aldea de San Miguel, municipi de la província i diòcesi de Valladolid, Castella i Lleó (Espanya)
 Miscel·lània:

 Maria Dolors Aldea i Cabré (Tarragona, 1942), soprano catalana

 L'aldea de l'auró, sèrie d'animació anglo-japonesa de 1986 feta per Toei Animation